osoba, którą darzy się przyjaźnią
 Przyjaciel (herb szlachecki)
 w nazwie dzieła kultury:
 Przyjaciele
 Kacper i przyjaciele
 w nazwie zespołu muzycznego:
 Kazik i przyjaciele
 Przyjaciel Ludzi Bezdomnych – wyróżnienie